Agapanthida — род жуков-усачей из трибы Phlyctaenodini подсемейства настоящих усачей.

Описание 
Голова между усиками покрыта зубчиками. Щупки длинные. Усики достаточно длинные, почти равны по длине телу. Грудь с по бокам с шипиками, её ширина превышает длину. Передний край переднеспинки округлый, задний усеченный. Надкрылья удлинённые, слегка суженные к основанию.

Систематика 
В составе рода два вида, обитающих в Новой Зеландии:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Настоящие усачи
Эндемики Новой Зеландии
Насекомые Океании
Роды жесткокрылых